Бе́ргман (Бергманн) — немецкая, еврейская и шведская фамилия; также топоним.

Фамилия

А 
 Бергман, Аделаида Семёновна (в замужестве Симонович; 1844—1933) — русский педагог, организатор и теоретик дошкольного детского воспитания в России.
 Бергман, Адольф (1879—1926) — шведский полицейский (офицер полиции Стокгольма) и спортсмен.
 Бергман, Алан (род. 1925) — американский поэт-песенник.
  (ум. 2010) — американский танцовщик, фотограф и предприниматель.
 Бергман, Александра Григорьевна (1906—2005) — польский историк и журналист, публицист, деятель революционного движения.
 Бергман, Аманда (род. 1987) — шведская певица.
 Бергман, Андрей Георгиевич (1897—1972) — советский геохимик, профессор.
 Бергман, Анна-Эва (1909—1987) — норвежская художница.
 Бергман, Анни (1889—1987) — шведская художница и график.
 Бергман, Арнфинн (1928—2011) — норвежский спортсмен, прыгун с трамплина.

Б 
 Бергман, Бу (1869—1967) — шведский писатель.
 Бергман, Бора (1926—2012) — американский джазовый пианист.

В 
 Бергман, Вениамин Густавович (1772—1856) — лютеранский пастор, писатель и переводчик, уроженец Лифляндии.
 Бергман, Вернер (1921—1990) — немецкий кинооператор.

Г 
 Бергман, Генри (1868—1946) — американский актёр театра и кино.
 Бергман, Генрих (1902—1980) — гауптштурмфюрер СС, сотрудник гестапо и уголовной полиции на территории оккупированной Эстонии.
 Бергман, Герман Абрамович (1850—1919) — земский деятель, член Государственной думы 3-го и 4-го созывов от Екатеринославской губернии.
 Бергман, Гретель (1914—2017) — немецкая и американская спортсменка.
 Бергман, Гун (1916—1971) — шведская переводчица и журналистка.
 Бергман, Густав фон (1749—1823) — российский лютеранский пастор, издатель, переводчик и филолог немецкого происхождения; брат  (1736—1789),  (1740—1784) и Либориуса (1754—1823) Бергманов.

Д 
 Бергман, Джейми (род. 1975) — американская киноактриса и фотомодель.
 Бергман, Джефф (род. 1960) — американский актёр озвучивания.

И 
 Бергман, Ингмар (1918—2007) — шведский кинорежиссёр и сценарист.
 Бергман, Ингрид (1915—1982) — шведская актриса.
 Бергман, Иосиф (1796—1872) — австрийский историк, филолог и нумизмат.

К

Л 
 Бергман, Либориус (1754—1823) — лютеранский богослов, пастор и благотворитель.
  (1898—1959) — немецкий физик.

М 
 Бергман, Михаил Михайлович (род. 1948) — российский военный деятель, писатель и политик.
 Бергман, Мэри Кей (1961—1999) — американская актриса.

Н 
 Бергман, Нир (род. 1969) — израильский кинорежиссёр и сценарист.

П 
 Бергман, Питер (швед. Pieter Bergman) — шведский морской офицер, картограф. В конце XVII — начале XVIII века состоял на русской службе.

Р 
 Бергман, Рассел (род. 1947) — американский баскетбольный тренер.
 Бергман Роберт-Генрих-Дитрих (1829—1878) — академик архитектуры Императорской Академии художеств.

С 
 Бергман, Сигне (1869—1960) — шведская феминистка.
 Бергман, Стен (1895—1975) — шведский зоолог, путешественник, натуралист, этнограф, фотограф и педагог.
 Бергман, Сэндал (род. 1951) — американская актриса.

Т 
 Бергман, Тедди (Алан Рид, 1907—1977) — американский актёр.
 Бергман, Торберн Улаф (1735—1784) — шведский химик XVIII века.

Ш 
 Бергман, Шмуэль Хуго (1883—1975) — израильский философ и сионистский деятель.
 Бергман, Штефан (1903—1984) — нидерландский пианист.

Э 
 Бергман, Элиза (1842—1924) — шведская художница.
 Бергман, Элин (род. 1995) — шведская певица.
 Бергман, Эллен (1842—1921) — шведский музыкант и вокальный педагог.
 Бергман, Эллен (1919—2007) — шведский хореограф и театральный режиссёр.
 Бергман, Эмилия Карловна (более известна как Павловская; 1853—1935) — русская оперная и камерная певица, вокальный педагог, пианистка.
 Бергман, Эндрю (род. 1945) — американский сценарист, режиссёр и писатель.
  (1911—2006) — финский композитор.
 Бергман, Эрнст (1881—19451) — немецкий философ.

Я 
 Бергман, Яльмар (1883—1931) — шведский прозаик и драматург.
 Бергман, Ян-Пит (род. 1970) — южноафриканский боксёр-профессионал.

Двойная фамилия 
 Бергман-Поль, Сабина (род. 1946) — немецкий политик, член партии Христианско-демократический союз

Топоним 
 Бергман — город, расположенный в округе Бун (штат Арканзас, США).

Другое 
 Бергман 1896 — самозарядный пистолет, разработанный в 1896 году.
 Бергман — небольшой ударный кратер в бассейне кратера Менделеев на обратной стороне Луны.
 Бергман — документальный фильм режиссёра Яне Магнуссон.

См. также 
 Бергманн
 Берман
 Брегман

Примечания